Aktiv kan henvise til:

 Aktiv – et regnskabsmæssigt udtryk
 Aktivitet – fænomenet at handle aktivt
 Aktiv (grammatik) – den grammatiske form aktiv af et udsagnsord (også kaldet handleform)

Andre former 
 Radioaktiv